Dolores Hidalgo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Dolores Hidalgo kommun, Guanajuato
 Dolores Hidalgo, Guanajuato, 
 Dolores Hidalgo, Puebla, Huitziltepec, 
 Dolores Hidalgo (delstaten Mexiko), San Felipe del Progreso, 
 Dolores Hidalgo, Sonora, Aconchi, 
 Dolores Hidalgo, Chiapas, Chicomuselo,